Mònica López (actriu) (Las Palmas de Gran Canaria, 1969)
 Mónica López Barahona (Madrid, 1965), professora de bioètica de la Universidad Francisco de Vitoria
 Mònica López i Ferrado, periodista científica
 Mònica López i Moyano, (La Seu d'Urgell, 1975), llicenciada en física i presentadora del temps 
 Mònica López i Pérez, periodista i locutora de COM Ràdio, dirigeix el programa La Malla Ràdio
 Monica Lopez (San Luis Obispo, Ca, EUA, 1975), actriu porno